Адміністративний округ Фару (Алгарве) складається з 16 адміністративних районів (або муніципалітетів), які в свою чергу поділяються на муніципальні громади ():

Посилання 
 Офіційна вебсторінка окружної управи Фару 
 Португальський Національний Інститут Статистики 
 Мапа поштових індексів на офіційній вебсторінці Португальської Пошти

Примітки